Квадратный метр (русское обозначение: м², международное: m²) — единица измерения площади в Международной системе единиц (СИ), а также в системах МТС и МКГСС.
1 м² равен площади квадрата со стороной в 1 метр.

Соотношение с другими единицами площади 
1 квадратный метр равен:
  квадратного километра (км²)
  гектара (га)
  ара (а)
  квадратным дециметрам (дм²)
  квадратных сантиметров (см²)
  квадратного ярда (ярд²)
  квадратного фута (фут²)
  квадратного дюйма (дюйм²)
 1 000 000 квадратным миллиметрам (мм²)

Сантиар 

Вместо квадратного метра иногда используют единицу сантиар (, ca), не входящую в Международную систему единиц (СИ). Сантиар является дольной единицей ара, с добавлением приставки СИ «санти-».
В России сантиар практически не используется, принято выражать площадь в квадратных метрах. Однако он применяется в Камеруне и  для характеристики площади земельной собственности или чтобы обозначить площадь с точностью до квадратного метра.

См. также 
 Приставки СИ

Примечания

Ссылки 
 

Единицы измерения площади
Единицы СИ